Відверто з Машею Єфросініною —  проєкт, у якому зіркові гості розповідали ведучій про своє життя і шлях до успіху (ведуча Марія Єфросініна). Виходив з 2015 до 2016 року на «Телеканалі "Україна"».

Список гостей 

 07.03.15 — Ані Лорак
 08.03.15 — Даша Малахова
 05.09.15 — Ада Роговцева
 12.09.15 — Василь Вірастюк
 19.09.15 — Олена Кравець
 26.09.15 — Віталій Кличко
 03.10.15 — Оля Полякова
 10.10.15 — Олексій Суханов
 17.10.15 — Олег Скрипка
 24.10.15 — Руслана Писанка
 31.10.15 — Надія Мейхер
 07.11.15 — Андрій Доманський
 14.11.15 — Олена Мозгова
 21.11.15 — Сергій Притула
 28.11.15 — Андрій Садовий
 05.12.15 — Слава Камінська
 12.12.15 — Анфіса Чехова
 05.03.16 — Даша Астаф'єва
 12.03.16 — Ольга Сумська
 19.03.16 — Влад Яма
 26.03.16 — Ірина Білик
 02.04.16 — Олександр Скічко
 09.04.16 — Надія Дорофєєва
 16.04.16 — Дмитро Шуров (Pianoboy)
 23.04.16 — Сніжана Єгорова
 30.04.16 — Віталій Козловський
 07.05.16 — Віктор Бронюк
 14.05.16 — Олександр Денисов
 21.05.16 — Антон Лірник

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка телепрограми "Ласкаво просим" 

Телепередачі України
Українські програми-інтерв'ю
Телевізійні програми
Телепрограми «України»